Лонга́ж (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Карбон. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31303.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 620 км к югу от Парижа, в 33 км к юго-западу от Тулузы.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 2650 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 1682 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1245 были экономически активными, 437 — неактивными (показатель активности — 74,0 %, в 1999 году было 72,7 %). Из 1245 активных жителей работали 1166 человек (589 мужчин и 577 женщин), безработных было 79 (36 мужчин и 43 женщины). Среди 437 неактивных 143 человека были учениками или студентами, 118 — пенсионерами, 176 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVI век). Исторический памятник с 1984 года
 Церковь Св. Андрея (XIV век). Исторический памятник с 1979 года
 Публичная библиотека (бывшая мэрия, 1907 год). Исторический памятник с 1999 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна